Ірти́ська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь сибірської річки Іртиш.

 Іртиська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Іртиська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Іртиська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Іртиська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Іртиська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Іртишська вулиця — колишня назва Тетерівської вулиці в місті Київ.
 Іртишська вулиця — колишня назва вулиці Український добровольчих батальйонів у місті Кривий Ріг.

Вулиці